Valdepeñas steht für

 eine Stadt in der spanischen Provinz Ciudad Real, siehe Valdepeñas (Ciudad Real)
 dem nach diese Stadt benannten Weinbaugebiet, siehe Valdepeñas (Weinbaugebiet)
 eine Stadt in der spanischen Provinz Jaén, siehe Valdepeñas de Jaén